Заушье:

 Заушье (Босния и Герцеговина) — деревня в Боснии и Герцеговине
 Заушье (Минская область) — деревня в Белоруссии